Le nom Chris Carter est porté par les personnes suivantes :
 (1952-), un homme politique néo-zélandais ;
Chris Carter (1953-), un musicien anglais ;
Chris Carter (1956-), un scénariste et réalisateur américain ;
Chris Carter (1982-), un joueur américain de baseball né en 1982 ;
Chris Carter (1986-), un joueur américain de baseball né en 1986 ;
Chris Carter (1989-), un athlète américain spécialiste du triple saut.
Chris Carter (1965-), un auteur brésilien de romans policiers.

Voir aussi